Il singolare del torneo di tennis Nordea Nordic Light Open 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrice Anna Pistolesi che ha battuto in finale Jelena Kostanić 4-6, 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Patty Schnyder (primo turno)
 Anna Pistolesi (campionessa)
 Denisa Chládková (secondo turno)
 Petra Mandula (quarti di finale)

 Flavia Pennetta (primo turno)
 Anca Barna (primo turno)
 Clarisa Fernández (primo turno)
 Karolina Šprem (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nordea Nordic Light Open 2003